Hauteroche désigne :

Patronymes
 Noël Lebreton de Hauteroche (1616-1707), acteur et dramaturge français

Toponyme
 Hauteroche, commune française de la Côte-d'Or
 Hauteroche, commune française du Jura depuis le 
Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme